Köhne ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Köhne (1828–1878), dänischer Orgelbauer
 Eckart Köhne (* 1966), deutscher Archäologe und Kulturmanager
 Fridel Köhne (1890–?), auch Friedel Koehne, eigentlich Fridel Sievakowsky bzw. Frida Sierakowsky, deutsche Schriftstellerin, Drehbuchautorin
 Friedrich Köhne (Johannes Friedrich Köhne, Frederick Kohne; 1757–1829), deutsch-US-amerikanischer Kaufmann
 Friedrich Heinrich Köhne (1879–1956), deutscher Pädagoge
 Gregor Köhne (* 1960; Künstlername Ody), deutscher Dichter, Rezitator und Bühnenautor
 Heinrich Köhne (1721–1792), Bremer Bürgermeister
 Ida Köhne (1907–2005), deutsche Malerin
 Irene Köhne (* 1952), deutsche Politikerin (SPD)
 Jürgen Köhne (* 1957), deutscher Kommunalpolitiker (CDU), Bürgermeister von Laatzen
 Liselotte Orgel-Köhne (1918–2002), deutsche Fotografin
 Manfred Köhne (1939–2014), deutscher Agrarwissenschaftler
 Matthias Köhne (* 1966), deutscher Politiker (SPD)
 Rolf Köhne (1951–2016), deutscher Politiker (PDS/Die Linke)
 Sabine Köhne (* 1959), deutsche Schwimmerin und Sportmoderatorin
 Werner Köhne (1656–1737), Bremer Bürgermeister
 Wilhelm Köhne (1883–nach 31. Mai 1947), Landrat in den Landkreisen Spremberg (Lausitz), Grafschaft Hohenstein, Ueckermünde und Bunzlau

Köhne bezeichnet:
 Köhne, Wohnplatz in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Konie (Radowo Małe)

Siehe auch:
 Coene
 Koehne
 Köhnen